Hasseln steht für:
 einen  hohen Berg auf den Unterlahnhöhen des Westlichen Hintertaunus, im Gebiet der Ortsgemeinde Schweighausen (Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz), nordöstlich der Ortslage, im Naturpark Nassau, siehe: Hasseln (Berg)

ist enthalten im Familiennamen von:
 Sigrun von Hasseln-Grindel (* 1952), deutsche Juristin, Begründerin der Rechtspädagogik und der Jugendrechtshausbewegung sowie Richterin in Cottbus